Юнгшиле СК () — шведський футбольний клуб представляє однойменне місто.

Історія 
Заснований 16 травня 1926 року. 
Виступає в Супереттан (2-й лізі Швеції). У 1997-2002 роках клуб називався ФК «Панос Юнгшиле». 

Провів у Аллсвенскан 2 сезони (1997, 2008): зіграв 56 матчів, у яких здобув 11 перемог, 11 нічиїх і 34 поразки, різниця м'ячів 54-109.

Досягнення
Аллсвенскан:
14-е місце (2): 1997, 2008

Сезони в чемпіонаті Швеції

Посилання 

  Офіційна сторінка
 Юнгшиле СК на foot.dk

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1926
Юнгшиле